Brændpunkt har flere betydninger:

 Brændpunkt (geometri) – et brændpunkt i en af de fire keglesnit. 
 Brændpunkt (optik) – et brændpunkt i et optisk system.
 urocenter – et sted med store sociale og/eller politiske spændinger kaldes et brændpunkt.

Se også 
 Brændvidde